Louisa is een variant van de voornaam Louise.
Het is ook de naam van de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Louisa (Kentucky)
 Louisa (Virginia)

Andere betekenissen
 Louisa (film), een Amerikaanse film met Ronald Reagan
 Louisa (naam), een Engelse vrouwennaam
 Louisa, een lied van de Teskey Brothers